Kolano steht für:

 Kolano (Jabłoń), Ort der Gemeinde Jabłoń im Powiat Parczewski, Woiwodschaft Lublin in Polen
 Kolano-Kolonia, Ort der Gemeinde Jabłoń im Powiat Parczewski, Woiwodschaft Lublin in Polen
 Kolano (Dziemiany), Ort der Gemeinde Dziemiany (dt. Dzimianen) im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern in Polen
 Kolano (Stężyca), Ort der Gemeinde Stężyca (dt. Stendsitz) im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern in Polen

Kolano  ist der Familienname folgender Personen:

 Uta Kolano (* 1966), deutsche Film- und Sachbuch-Autorin, Regisseurin

Siehe auch:
 Kolanowice (dt. Kollanowitz), Ort der Gemeinde Lugnian im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln in Polen